2 miejscowości w Polsce: 
 Słomczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Grójec 
 Słomczyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna